Алекса́ндр Ерофе́ев (; 4 сентября 1987, Рига, Латвийская ССР, СССР) — профессиональный латвийский хоккеист, защитник.

Карьера

Клубная 
Свою карьеру Александр Ерофеев начал в 1999 году в составе «Риги 2000», где сыграл 11 встреч в чемпионате Латвии. Следующие три сезона провёл в клубе «Сталкер Юниорс». В 2003 году перешёл в лиепайский «Металлург», где параллельно выступал в ВЕХЛ и чемпионате Латвии, став бронзовым призёром чемпионата Латвии, выиграв у электренайской «Энергии». В 2004 году уехал в США выступать юниорской лиге за «Су-Фолс Стампид». Сезон 2005/2006 провёл в UHL за «Роанок Вели Вайперс».

В 2006 году вернулся в Европу, перейдя в финский «Ильвес». Но после шести матчей контракт с Ерофеевым был расторгнут и он перешёл в словацкий «Попрад». Набрав в 40 играх регулярного чемпионата 17 очков (6+11) по системе гол+пас, вошёл в десятку бомбардиров клуба, став вторым среди защитников. В межсезонье 2007 года усилил пражскую «Спарту», где сыграл не очень удачно, подписал контракт ближе к концу сезона 2008/2009 с нижнекамским «Нефтехимиком».

13 августа 2009 года приехал на просмотр в другой клуб КХЛ — новокузнецкий «Металлург». 9 сентября был заключён полноценный однолетний контракт . Сезон 2010/2011 не доиграл до конца из-за травмы, получив 9 января 2011 года в матче «Авангардом» травму, разрыв связок и сумки левого плечевого сустава.

2 сентября подписал контракт со шведским клубом «Тимро», но так и не сыграл за них ни одной встречи, получив вторую травму за год. На этот раз было травмировано колено. 29 декабря перешёл в с «Слован», став чемпионом Словацкой экстралиги. 7 июля подписал контракт с краснодарской «Кубанью» — новичком Высшей лиги, став защитником-бомбардиром клуба. Заработал 20 очков (5+15) в 52 встречах.

6 августа 2013 года подписал двухсторонний контракт с новичком КХЛ — владивостокским «Адмиралом», но весь сезон провёл в высшей лиге за альметьевский «Нефтяник». 14 марта на заседании попечительского совета клуба «Нефтяник» не стали продлевать соглашение с Александром Ерофеем и ещё рядом игроков.

7 октября 2014 года подписал контракт с рижским «Динамо».

Международная 
В составе сборной Латвии участвовал в пяти чемпионатах мира:2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годов.

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 14 декабря 2016 года

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ВХЛ 
 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой